Sainte Trinité (franska för Heliga Trefaldighet) kan syfta på bland andra:

 Sainte-Trinité, Caen
 Sainte-Trinité, Paris